Un chef d'orchestre coordonne les instrumentistes d'un orchestre. Ce terme peut également désigner :
 Chef d'orchestre malgré lui, un court-métrage de Buster Keaton sorti en 1936 ;
 Le Chef d'orchestre, un long-métrage d'Andrzej Wajda sorti en 1980 ;
 Le Chef d'orchestre, un long-métrage de Pavel Lounguine sorti en 2012 ;